Monodictys är ett släkte av lavar. Monodictys ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monodictys